Väsen kan syfta på:

 Naturväsen – står i förbindelse med en viss plats i naturen
 Väsen (musikgrupp) – en svensk folkmusikgrupp
 Väsen (album) – deras debutalbum
 Väsen (filosofi) – ett filosofiskt begrepp med betydelsen essens, ett varande, substans

Se även
 Varelse